Khvājeh Karī kan syfta på följande platser:

Iran 

 Seyyed Maḩalleh, ort, Gilan, 
 Khajeh Karī, ort, Gilan, 

Robotskapade Iranförgreningar